Ungava, bezeichnet:

 Ungava Bay, eine Bucht im Norden der kanadischen Labrador-Halbinsel.
 Ungava-Halbinsel, eine Halbinsel im Osten Kanadas.
 Ungava-Seehund, eine im Süßwasser lebende Unterart des Seehunds.